Августусбург — город в Германии, в земле Саксония.
 Замок Августусбург — охотничий замок саксонских курфюрстов дома Веттинов, расположенный на горе Шелленберг.
 Ной-Августусбург — дворец периода раннего барокко в немецком городе Вайсенфельс на юге федеральной земли Саксония-Анхальт.